Aniołki Charliego – amerykański serial kryminalny z lat 1976–1981

Filmy kinowe
 Aniołki Charliego – film sensacyjny z 2000 roku
 Aniołki Charliego: Zawrotna szybkość – film sensacyjny z 2003 roku
 Aniołki Charliego – film sensacyjny z 2019 roku